Grable ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Grable (1916–1973), US-amerikanische Schauspielerin und das bekannteste Pin-up-Girl der 1940er Jahre
 Ron Grable (1933–2018), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Gräble